Натуральне число 1639
 1639 рік до нашої ери
 1639 рік нашої ери